Winter Challenge (Зимний Вызов) – компьютерная игра, спортивный симулятор Зимних Олимпийских игр. Несмотря на этот факт, игра была издана без какой-либо поддержки Международного Олимпийского комитета и других олимпийских организаций. Игра была выпущена для Sega Mega Drive и для DOS в 1991 году.

Виды спорта, доступные в игре 
 Санный спорт
 Скоростной спуск
 Лыжные гонки
 Бобслей
 Конькобежный спорт
 Гигантский слалом
 Биатлон
 Прыжки на лыжах с трамплина

Режимы игры 
В игре существует режим обучения, в котором можно принять участие в одном соревновании, в качестве одиночного игрока. После завершения можно пойти снова, вернуться в главное меню, или смотреть повтор вашего спортивного выступления.

Также существует режим турнира, в котором можно создавать до 10 игроков и играть за них.

Можно выбирать имя игрока, и страну, за которую он выступает (доступна сборная СССР).

Игровой процесс 
Большинство игр заключается в использовании стрелок для перемещения игрока, и кнопок В и С для выполнения определенных действий, таких как стрельба, бег и торможение. Оценки игрокам, как и в реальном спорте, назначаются в основном за время прохождения дистанции, за исключением прыжков с трамплина (за максимальное расстояние) и биатлон (за время и точность стрельбы).

Внешние ссылки 
 Games: Winter Challenge

Спортивные симуляторы
Компьютерные игры 1991 года
Игры для DOS
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Симуляторы лыж
Симуляторы фристайла
Симуляторы бобслея